Чемпіонат Гібралтару з футболу 2015—2016 — 117-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Чемпіоном в 22 раз став «Лінкольн Ред Імпс».

Турнірна таблиця 

 
  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2015–2016
Гібралтар
Гібралтар